Dalloz est un nom de famille d'origine arpitane notamment porté par :
 Charles Alexandre Marie Dalloz (1759-1793), homme politique français ;
 Désiré Dalloz (1795-1869), jurisconsulte français ;
 Dalloz, maison d'édition juridique fondée par ce dernier ;
 Édouard Dalloz (1826-1886), homme politique français et ancien député du Jura, et l'un des deux fils de Désiré Dalloz ;
 Pierre Dalloz (1900-1992), alpiniste, photographe, écrivain, architecte urbaniste et résistant français ;
 Jacques Dalloz (1943-2005), historien et professeur agrégé français ;
 Marie-Christine Dalloz (1958-), femme politique française.